Хиро́н:
 Хирон (Хейрон) — в древнегреческой мифологии — кентавр, сын Кроноса и Филиры.
 (2060) Хирон — астероид в Солнечной системе.
 Хирон — планета земного типа в системе Альфа Центавра в игре «Sid Meier's Alpha Centauri». Также известна как Планета.
 Хирон — испанская фамилия.
 Хироны — дворянский род средневековой Кастилии.
 
 Эрнандес Хирон, Франсиско (? —1554) — испанский конкистадор.
 Хирон — город в Эквадоре.
 Хирон — кантон в Эквадоре.